Чалаван — мифический крокодил из тайского фольклора.
 Чалаван — звезда в созвездии Большой Медведицы, у которой обнаружена экзопланета.

Фамилия 
 Чалаван, Виктор Арисович — советник Председателя Национальной полиции Украины.